Ольховская — славянская фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носители 
 Ольховская, Александра Игоревна (род. 1988) — российский ученый-лингвист, лексиколог и лексикограф, кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник ГОС ИРЯ им. А. С. Пушкина.
 Ольховская, Ирина Валентиновна (род. 1983) — украинская телеведущая, автор автомобильного шоу «Блондинка Рулит!» (BlondDrive).
 Ольховская, Любовь Ивановна (1918—1942) — лётчица, участник Великой Отечественной войны, командир эскадрильи 46-го гвардейского ночного легкобомбардировочный авиаполка, лейтенант. Ольховская, Полина Михайловна (род. 1999) — российская волейболистка.

 См. также 
 Ольховая
 Ольховская улица